Свинк има више значења:
 Свинк (Оклахома)
 Свинк (Колорадо)